Triguillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Aegilops geniculata.
El nombre común de la planta Aegilops triuncialis, gramínea herbácea; o
El nombre común de la planta Bromus unioloides''''', gramínea cespitosa y perenne.